«Рюриковичи. История первой династии» — 8-серийный мини-сериал, докудрама, посвящённая правившей в Российском государстве династии Рюриковичей. Первые две серии были показаны в эфире Первого канала 4 ноября 2019 года. 

Проект создавался компанией Star Media совместно с Первым каналом при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Военно-исторического общества.

Описание 
Сюжет включает в себя исторические события, начиная от призвания варягов и заканчивая началом Смуты. Каждая серия посвящена правлению одного или нескольких представителей рода Рюриковичей.
 1 серия — Рюрик, Вещий Олег, Игорь, Ольга; (IX век, X век)
 2 серия — Святослав (коротко), Владимир Креститель, Ярослав Мудрый; (X век, XI век)
 3 серия — Владимир Мономах, Мстислав Великий (коротко)
 4 серия — Юрий Долгорукий, Андрей Боголюбский, Всеволод Большое Гнездо (коротко)
 5 серия — Александр Невский, Андрей Ярославич
 6 серия — Иван Калита, Дмитрий Донской
 7 серия — Василий II Тёмный (коротко), Иван III
 8 серия — Иван Грозный, Фёдор Иоаннович (коротко)

В ролях 
 Любовь Германова — текст за кадром
 Денис Беспалый — текст за кадром, Владимир Мономах
 Владимир Антоник — текст за кадром
 Иван Петков — Рюрик
 Дмитрий Могучев — Олег
 Владимир Кузнецов — Игорь Старый
 Светлана Бакулина — Ольга
 Валентина Нейморовец — Ольга (взрослая)
 Александр Карпенко — Владимир Красное Солнышко
 Андрей Камин — Святослав
 Ярослав Гейвандов — император Византии Константин VII
 Алексей Фролов — Ярослав Мудрый
 Пётр Лойко — Святополк Окаянный
 Сергей Васильев — Мстислав Великий
 Вадим Мельников — Олег Гориславич
 Алина Никольская — Гита Уэссекская
 Евгений Капитонов — Всеволод Ярославич
 Алексей Белозерцев — Юрий Долгорукий
 Дмитрий Белозерцев — Юрий Долгорукий в детстве
 Юрий Васильев — Андрей Боголюбский
 Ярослав Образцов — Яким Кучкович
 Алексей Видов — Александр Невский
 Сергей Сулим — Ярослав Всеволодович
 Саид Дашук — хан Золотой Орды Батый
 Егор Антонов — Андрей Ярославич
 Гузаль Мамбетова — хатун Огул Гаймыш
 Артур Федынко — Дмитрий Донской
 Василий Гузов — Иван Калита
 Станислав Концевич — Сергий Радонежский
 Николай Прилуцкий — хан Золотой Орды Науруз
 Рамир Валеев — Дмитрий Донской в юности
 Даниил Эльдаров — Юрий Данилович
 Юрий Коновалов — митрополит Пётр Волынец
 Олег Ребров — Иван III
 Александр Баргман — Аристотель Фиораванти
 Валерия Ватаман — Софья Палеолог
 Максим Евтихиев — хан Золотой Орды Ахмат
 Виктор Бугаков — Иван Грозный
 Кирилл Батраков - боярин Иван Петрович Фёдоров-Челяднин
 Дмитрий Гудим — Андрей Курбский
 Сергей Егоров — протопоп Сильвестр
 Юрий Стебаков — митрополит Киевский и всея Руси Иларион Русин
 Юрий Ермаков — Свенельд
 Александр Койгеров — боярин Пётр Кучка
 Виталий Хаджиев — Изяслав Мстиславич

Награды и номинации

Примечания

См. также 
 Романовы (документальный цикл)

Ссылки 
 Документально-игровой фильм «Рюриковичи»

Телесериалы России 2010-х годов
Телесериалы России, запущенные в 2019 году
Телесериалы Первого канала
Докудрамы
Исторические телесериалы России
Исторические телесериалы о IX веке
Исторические телесериалы о X веке
Исторические телесериалы о XI веке
Биографические телесериалы России
Фильмы-биографии о монархах
Фильмы о Древней Руси
Фильмы Star Media